Buckland ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buckland (Alaska)
 Buckland (Connecticut)
 Buckland (Massachusetts)
 Buckland (North Carolina)
 Buckland (Ohio)
 Buckland (Virginia)
 Buckland Four Corners (Massachusetts)

in Großbritannien:
 Buckland (Surrey)
 Buckland (Oxfordshire)
 Buckland (Devon)

in Neuseeland
 Buckland (Auckland)
 Buckland (Waikato)

in Kanada
 Buckland (Québec)

Personen:
 Andrew Buckland, Filmeditor
 Brodie Buckland (* 1983), australischer Ruderer
 Chelsea Buckland (* 1990), kanadische Fußballspielerin
 Frank Buckland (1826–1880), britischer Chirurg und Journalist
 George Buckland (1883–1937), britischer Lacrosse-Spieler
 Graham Buckland (* 1951), britischer Dirigent und Komponist
 John Buckland-Wright (1897–1954), britischer Illustrator und Grafiker
 Jon Buckland, siehe Jonny Buckland
 Jonny Buckland (* 1977), englischer Musiker und Multi-Instrumentalist
 Kira Buckland (* 1987), US-amerikanische Synchronsprecherin
 Mary Buckland (1797–1857), britische Paläontologin und wissenschaftliche Illustratorin
 Michael Buckland (* 1941), US-amerikanischer Informationswissenschaftler
 Nick Buckland (* 1989), britischer Eiskunstläufer
 Peter Buckland (* 1941), kanadischer Hockeyspieler
 Ralph Pomeroy Buckland (1812–1892), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Raymond Buckland (1934–2017), britischer Autor, Hohepriester des Wicca und Mitbegründer des Seax-Wicca
 Robert Buckland (* 1968), britischer Politiker der Conservative Party und Barrister
 Stéphan Buckland (* 1977), mauritischer Leichtathlet 
 William Buckland (1784–1856), englischer Geologe und Paläontologe
 William Warwick Buckland (1859–1946), US-amerikanischer Jurist

im NRHP gelistete Objekte:
 Buckland (Buckland), in Buckland, North Carolina, ID-Nr. 86000407
 Buckland Historic District, in Buckland, Virginia, ID-Nr. 88000681
 Buckland Station, in Stagecoach, NV, ID-Nr. 97001546

Unternehmen:
 Buckland Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Dorsum Buckland, lunarer Höhenzug, 1976 entdeckt
 Buckland River